Богородское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

Кировская область
 Богородское городское поселение — входит в Богородский район

Московская область 
 Городское поселение Богородское — входит в Сергиево-Посадский район